Montano ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Montano (* 1952), italienischer Fechter
 Leonel Montano (* 1999), dänischer Fußballspieler
 Linda Montano (* 1942), US-amerikanische Performancekünstlerin
 Machel Montano (* 1974), trinidadischer Sänger, Produzent und Songwriter von Soca-Musik

 Tommaso Montano (* 1953), italienischer Fechter

Siehe auch:

 Gaggio Montano, Gemeinde in der Metropolitanstadt Bologna, Italien
 Montano Antilia, Gemeinde in der Provinz Salerno, Italien
 Montano Lucino, Gemeinde in der Provinz Como, Italien
 Montaño